Yucatán, Yucatan oder Yukatan steht für:
 Yucatan (Band), eine walisische Metalband

geographische Objekte:
 Yucatán (Halbinsel), Halbinsel in Mexiko
 Yucatán (Bundesstaat), Bundesstaat von Mexiko
 Yucatan (Minnesota), Ort im Houston County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Republik Yucatán, ehemaliger Staat bei Mexiko (1841–1848)

Siehe auch: